Сезон 1911—1912 у Серії А — 15-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Арау.

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1912
Швейцарія
Швейцарія